ТЧК — многозначная аббревиатура:
 ТЧК — транспортная чрезвычайная комиссия (по борьбе с контрреволюцией и саботажем)
 тчк — точка

См. также 
  — аббревиатура латиницей